Yalla peut désigner:

Musique 
Yalla, un groupe de musique folk soviétique, puis ouzbek

Chansons 
Yalla, une chanson de Calogero
Yalla, une chanson d'Inna

Autre 
Yalla, un journal canadien traitant du conflit israélo-arabe.

Paronymes

Allá